«Solas» puede referirse a:

Cine 
 Solas (1999), película española dirigida por Benito Zambrano e protagonizada por María Galiana, Ana Fernández y Carlos Álvarez-Nóvoa.

Música 
 Solas (1994-), grupo irlandés-estadounidense de música folk irlandesa:
 Solas (1996), primer LP.
 Solas (1998), álbum del cantante irlandés Ronan Hardiman.
 Solas Festival (2010-), festival anual de música, celebrado en Wiston, Escocia.

Tratados 
 SOLAS, proveniente del inglés "Safety Of Life At Sea" (Convenio internacional para la protección de la vida humana en el mar).